Каналья ( — свора собак, сброд, негодяй, восходит к  — собака, в переносном значении «бесстыдник, подхалим, злюка»):
 Каналья (Сардиния) — микрорайон в итальянской автономной области Сардиния.
 «Каналья, или Похождения авантюриста Квачи Квачантирадзе» (1924) — название в русском переводе романа Михаила Джавахишвили.
 Каналья — самоназвание офицеров, участвовавших в тайной организации Канальский цех (1796—1798) с целью смещения с престола Всероссийского императора Павла I.
 Каналья — разговорное бранное название плута, мошенника.

См. также 
 «Старая каналья» — фильм Жерара Журдуи 1991 года.

Примечания